Kramsta bezeichnet:

 Kramsta (Schweden), eine Ortschaft in der Gemeinde Ljusdal in Schweden.
 Kramsta (Unternehmerfamilie), eine schlesische Unternehmerdynastie, der unter anderem angehörten:
 Georg Gottlob Kramsta (1782–1850), Leinenfabrikant und Industrieller
 Marie von Kramsta (1843–1923), Philanthropin